Jevhen Sjachov (1962), Sovjet-Oekraïens voetballer
 Jevhen Sjachov (1990), Oekraïens voetballer